В'язівський заказник — ентомологічний заказник місцевого значення в Краснокутському районі Харківської області
 В'язівський заказник — гідрологічний заказник місцевого значення в Лубенському районі Полтавської області